Christians (parochie, Fredericia)
Christians (parochie, Kopenhagen)
Christians (parochie, Lyngby-Taarbæk)
Christians (parochie, Sønderborg)
Christians (parochie, Aarhus)
The Christians, een Britse popgroep